Wilhelm Kalmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kalmann (Chemiker) (1854–1936), österreichischer Chemiker 
 Wilhelm Josef Kalmann (1758/1759–1842), deutscher Gutsbesitzer und Philosoph